Хіа́зма ( — «перехрестя, діагональний перетин»; утворене від назви літери Χ) — термін, що має кілька значень:
 Хіазма — місце переплетення двох хроматид, що утворюється в результаті їхньої кон'югації в профазі мейозу.
 Хіазма — перехрестя зорових нервів.

Див. також 
 Хіазм
 Chiasm — проект електронної музики Емілі Рон